Welt am Montag steht für Wochenzeitungen
Die Welt am Montag, Deutschland (1896–1933)
Welt am Montag (Österreich) (1946–1967)